Seven Tears (album), een muziekalbum uit 1971 van de Nederlandse rockband Golden Earring
 Seven Tears (single), een single uit 1981 van de Duitse band Goombay Dance Band